DeSantis ist der Familienname folgender Personen:

 Jaclyn DeSantis (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 John DeSantis (* 1977), kanadischer Schauspieler
 Ron DeSantis (* 1978), US-amerikanischer Politiker
 Stanley DeSantis (1953–2005), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 De Sanctis
 De Santis